Борисав Йо́вич (, 19 октября 1928 — 13 сентября 2021) — югославский и сербский государственный и политический деятель, экономист, Председатель Президиума СФРЮ в 1990—1991 годах.

Биография 
Родился в Никшиче, община Баточина, ныне — Сербия. Выпускник экономического факультета Белградского университета. Занимал различные должности, связанные с управлением и экономикой. В 1975—1979 являлся послом Югославии в Италии. В дальнейшем являлся членом Социалистической партии Сербии.

После окончания боевых действий на территории бывшей Югославии допрашивался как подозреваемый Международным трибуналом по бывшей Югославии, но не получил обвинения, так как прокуроры решили сфокусироваться на ключевых фигурах во главе со Слободаном Милошевичем. Вместо этого Йович дал показания о действиях Милошевича во время войны как свидетель.

Смерть 
Умер на 93-м году жизни 13 сентября 2021 года в Белграде, от коронавирусной инфекции COVID-19.

Библиография 
Йович является автором множества книг, среди которых:
 Датум за историју 28. март 1989. (1989)
 Комадање Југославије. (1992)
 Последњи дани СФРЈ. (1995)
 Књига о Милошевићу. (2001)
 Од Газиместана до Хага. (2009)
 Политички лавиринт деведесетих. (2010)
 Таквог га знам — Слободан Милошевић, једна прича у збирци. (2010)
 Зашто бих ћутао. (2014)
 Како су Срби изгубили век. (2016)

Литература

Примечания 

Пришедшие к власти в 1990 году
Правители Европы XX века
Выпускники Белградского университета
Председатели Президиума СФРЮ
Члены Союза коммунистов Югославии
Коммунисты Сербии
Члены Социалистической партии Сербии
Умершие от COVID-19 в Сербии
Умершие в 2021 году